John Collins kan syfta på:

 John Collins (musiker)
 John Collins (Delawarepolitiker)
 John Collins (Rhode Islandpolitiker)
 John Collins (roddare)